Az Úrvalsdeild 1953-as szezonja volt a bajnokság negyvenkettedik kiírása. A bajnokságban hat csapat vett részt két csoportra osztva, a győztes az ÍA lett, miután a döntőben legyőzte a Valurt 3–2-re. Ez volt a klub második bajnoki címe.

A csoport

B csoport

Döntő 

ÍA–Valur 3–2

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1953
Izland 1